Fernández-Cuesta puede hacer referencia a:

Manuel Fernández-Cuesta Merelo, pediatra y periodista español.
Manuel Fernández-Cuesta Puerto, editor de libros español, columnista y redactor jefe de Mundo Obrero.
María Teresa Fernández-Cuesta, periodista española.
Mario Fernández Cuesta, futbolista español.
Nemesio Fernández Cuesta y Picatoste, periodista español.
Nemesio Fernández-Cuesta Illana, político, economista y empresario español.
Raimundo Fernández-Cuesta, político, abogado y notario español.